24-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 1983 () проводился в городе Принс-Джордж (Британская Колумбия) c 26 февраля по 5 марта 1983 года. В провинции Британская Колумбия чемпионат проводился в 3-й раз, в Принс-Джордже — впервые.

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 1983, который состоялся в апреле 1983 в городе Мус-Джо (провинция Саскачеван, Канада).

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады.

Чемпионом стала (2-й раз в истории чемпионатов и 2-й раз подряд) команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (скип Пенни Ларок; для самой команды это была 1-я победа в чемпионатах), выигравшая в финале у команды, представлявшей провинцию Альберта (скип Cathy Shaw). 3-е место заняла команда, представлявшая провинции Северо-Западные территории и Юкон (скип Shelly Bildfell; по настоящее время — высшее достижение команды от этих провинций в женских чемпионатах Канады по кёрлингу).

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 11 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где 1-я команда проходит сразу в финал, а 2-я и 3-я встречаются в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 1983 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команда всех звёзд (All-Stars team)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяется состав команды.

 Приз за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз, на чемпионате 1983 года названный в честь Ины Хансен (), получила Пенни Ларок (Новая Шотландия).

Примечания

Ссылки 
 1983 Scott Tournament of Hearts Coverage on CurlingZone
 1983 Scott Tournament of Hearts | CCA Stats Archive

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1983

1983
Спорт в Канаде в 1983 году
Спортивные соревнования в Британской Колумбии
Февраль 1983 года
Март 1983 года